Gruppo Bertone é uma empresa italiana especializada na fabricação de carrocerias e no projeto de automóveis, foi fundada em 1960 por Antonio Faralli e Rossello Mazzanti.

Ligações externas
 Site oficial (em inglês)

Fabricantes de automóveis da Itália
Empresas fundadas em 1960